

Persone 
 Benedict Elide Odiase – compositrice nigeriana
 Glory Odiase – ciclista nigeriana
 Norense Odiase – cestista statunitense
 Tai Odiase – cestista statunitense con cittadinanza nigeriana